Adolf Gröber (1854-1919), avocat et homme politique allemand.
 Conrad Gröber (1872-1948 ), archevêque catholique allemand.
 Hermann Groeber (1865-1935), peintre allemand.
 Pablo Groeber (1885–1964), géologue allemand.